{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73701) Siegfriedbauer || 1991 TU5 || 3 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (73702) - || 1991 TQ10 || 10 oktober 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73703) Billings || 1991 TL15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (73704) Hladiuk || 1991 TW15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (73705) - || 1991 UR2 || 31 oktober 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (73706) - || 1991 VC9 || 4 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73707) - || 1991 VS10 || 5 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73708) - || 1992 DV || 25 februari 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (73709) - || 1992 DV7 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (73710) - || 1992 EL21 || 4 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (73711) - || 1992 EW24 || 4 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (73712) - || 1992 RB4 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73713) - || 1992 RW6 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73714) - || 1992 SW14 || 30 september 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (73715) - || 1992 SC21 || 22 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73716) - || 1992 YT3 || 24 december 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73717) - || 1993 BV4 || 27 januari 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (73718) - || 1993 BL5 || 27 januari 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (73719) - || 1993 FT || 22 maart 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| (73720) - || 1993 FR9 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73721) - || 1993 FZ14 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73722) - || 1993 FK18 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73723) - || 1993 FJ20 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73724) - || 1993 FA25 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73725) - || 1993 FC27 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73726) - || 1993 FD29 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73727) - || 1993 FT39 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73728) - || 1993 FP40 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73729) - || 1993 FH41 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73730) - || 1993 FL46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73731) - || 1993 FS47 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73732) - || 1993 FH60 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73733) - || 1993 FD83 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (73734) - || 1993 OT12 || 19 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73735) - || 1993 QE3 || 18 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (73736) - || 1993 QT6 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73737) - || 1993 RH4 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73738) - || 1993 RK6 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73739) - || 1993 SV5 || 17 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73740) - || 1993 TZ14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73741) - || 1993 TY15 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73742) - || 1993 TB19 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73743) - || 1993 TS19 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73744) - || 1993 TJ22 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73745) - || 1993 TH23 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73746) - || 1993 TY24 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73747) - || 1993 TX25 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73748) - || 1993 TF26 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73749) - || 1993 TG37 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73750) - || 1993 TT41 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73751) - || 1993 UK8 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73752) - || 1994 AD1 || 7 januari 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73753) - || 1994 AQ5 || 5 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73754) - || 1994 AG12 || 11 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73755) - || 1994 CX || 7 februari 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (73756) - || 1994 CS9 || 7 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73757) - || 1994 CH10 || 7 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73758) - || 1994 CB11 || 7 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73759) - || 1994 CQ15 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73760) - || 1994 CT17 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73761) - || 1994 GP5 || 6 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73762) - || 1994 LS || 3 juni 1994 || Palomar || T. B. Spahr
|-
| (73763) - || 1994 LQ1 || 2 juni 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73764) - || 1994 NB2 || 4 juli 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (73765) - || 1994 PA9 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73766) - || 1994 PH9 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73767) Bibiandersson || 1994 PQ9 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73768) - || 1994 PO10 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73769) Delphi || 1994 PN12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73770) - || 1994 PG14 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73771) - || 1994 PR14 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73772) - || 1994 PM15 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73773) - || 1994 PZ18 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73774) - || 1994 PH19 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73775) - || 1994 PB24 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73776) - || 1994 PJ27 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73777) - || 1994 PD34 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73778) - || 1994 PP37 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73779) - || 1994 RM2 || 2 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73780) - || 1994 RR22 || 5 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (73781) - || 1994 TW2 || 2 oktober 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (73782) Yanagida || 1994 TD15 || 14 oktober 1994 || Yanagida || A. Tsuchikawa, O. Muramatsu
|-
| (73783) - || 1994 UK6 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73784) - || 1994 VP2 || 8 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73785) - || 1994 WJ1 || 27 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73786) - || 1994 WX2 || 30 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73787) - || 1994 WL4 || 26 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73788) - || 1995 AB1 || 6 januari 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (73789) - || 1995 BO6 || 28 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73790) - || 1995 BM12 || 31 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73791) - || 1995 CO6 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73792) - || 1995 DB6 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73793) - || 1995 FK1 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73794) - || 1995 FE5 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73795) - || 1995 FH8 || 26 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73796) - || 1995 FL21 || 27 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73797) - || 1995 KD4 || 26 mei 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73798) - || 1995 MW2 || 25 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73799) - || 1995 MO6 || 28 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73800) - || 1995 ML7 || 25 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten